
Cupa Davis 2011 reprezintă cea de-a 100-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni.

Cupa Mondială 2011

Rezultate

Legendă
 * =țară gazdă

Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 2012.

Vezi și
Cupa Davis

2011
Cupa Davis